El alfabeto birmano (; pronunciado [mjəmà ʔɛʔkʰəjà]) es un característico alfasilabario bráhmico de formas redondeadas utilizado para escribir el idioma birmano. Fue adaptado del alfabeto kadamba o del alfabeto pallava del sur de la India, y más inmediátamente, es una adaptación del mon antiguo o del alfabeto pyu. El alfabeto birmano también sirve para escribir los idiomas litúrgicos, pali y sánscrito, para los que dispone de un amplio catálogo de letras específicas no utilizadas en el vocabulario nativo.

En las últimas décadas, otros alfabeto relacionados, como el shan y el mon moderno, se han reestructurado de acuerdo con el estándar del ahora dominante alfabeto birmano.

El birmano es escrito de izquierda a derecha y no requiere espacios entre las letras, aunque la escritura moderna usualmente contiene espacios después de cada cláusula para mejorar la legibilidad.

La evidencia más antigua del alfabeto birmano está datada en el año 1035, pese a que un molde hecho en el  de una antigua inscripción en piedra apunta al año 984. La caligrafía birmana originalmente seguía un formato cuadrado, pero el formato cursivo se arraigó desde el  cuando la escritura popular llevó a un uso más amplio de hojas de palma y papel doblado conocido como parabaik, donde un lápiz rasgaba estas hojas al tratar de hacer líneas rectas. El alfabeto ha sufrido modificaciones considerables para adaptarse a la evolución fonológica del idioma birmano.

Consonantes 
Las consonantes del birmano son las siguientes:

Consonantes mediales 
El birmano tiene diacríticos para consonantes mediales que se le agregan a las consonantes regulares. Si una consonante solo tiene consonantes mediales, seguirá teniendo la vocal inherente, como en la palabra Myanmar .

Vocales
El birmano posee vocales independientes y diacríticos vocálicos.

Vocales independientes

Signos vocálicos

Diacríticos

Referencias 

Idioma birmano
Birmano